Звенигородка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Звенигородка — название аула Тайбай, Ерейментаусский район, Акмолинская область до 3.10.2007 г.

Россия 
 Звенигородка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Звенигородка — неофициальное название Звенигородского шоссе в Москве.

Украина 
 Звенигородка — село в составе Александрийского городского совета Кировоградской области.
 Звенигородка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Звенигородка — город в Звенигородском районе Черкасской области.

См. также 
 Звенигород (значения)
 Звенигородская (станция метро)
 Звенигородский